«Кеблавик» (), в российской периодике употребляется ошибочное название «Кефлавик» — исландский футбольный клуб из города Кеблавик. Является футбольный подразделением спортивного клуба «Кеблавик» (), который основан в 1929 году.

Домашний стадион — «Кеблавикурвётлюр», вмещает 5200 зрителей.

Достижения 
 Чемпион Исландии (4): 1964, 1969, 1971, 1973
 Обладатель Кубка Исландии (4): 1975, 1997, 2004, 2006

Выступления в еврокубках 
 Данные на 8 октября 2013 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Известные игроки 
  Гудмундур Стейнарссон
  Гюннлейфюр Вигнир Гюннлейфссон
  Симун Самуэльсен
  Бранислав Миличевич

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Исландии
Кеблавик